Вадим Евдокимович Степанов (1929—1986) — советский учёный-криптограф, сотрудник 8-го Главного Управления КГБ (полковник), лауреат Государственной премии СССР (посмертно).

Биография 
Родился 22 октября 1929 года в Днепропетровске. Там же поступил в университет, но по совету преподавателей как отличник учёбы перевёлся в Москву.

Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова (1951) и аспирантуру 8-го Главного управления КГБ.

В 1951—1953 лаборант, младший научный сотрудник НИИ-1 ГУСС.
С 1953 г. работал в 8-м Главном управлении КГБ (криптография):
 1953—1959 руководитель группы, заместитель начальника отделения,
 1959—1966 старший научный сотрудник,
 1966—1976 научный консультант,
 1976—1986 начальник отдела.

Доктор физико-математических наук (криптография). Профессор. Автор работ в области случайных графов.

Занимался подготовкой научных и инженерных кадров для Специальной службы. С 1953 г. преподавал в Высшей школе криптографов (Высшая школа 8-го Главного управления, с 1960 Факультет специальных технических служб Высшей школы КГБ, с 1962 Технический факультет).

Лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно).

Награждён орденом Красной Звезды и многими медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги», Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР, знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».
Имел воинское звание полковник.

Скоропостижно умер 31 мая 1986 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Жена — Ольга Владимировна Твербус-Твёрдая (6.06.1928), кандидат физико-математических наук, доцент МИСиС. Сын — Владимир (16.05.1954), кандидат ф.-м. наук, доцент МГУ.

Литература 
 Энциклопедия секретных служб России. Александр Иванович Колпакиди. Изд-во «АСТ», 2003 — Всего страниц: 800
 Постников Л. А. Краткий очерк истории Высшей школы КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского. — М., 1990.
 Криптография [Текст] : Учебное пособие / А. В. Бабаш, Г. П. Шанкин; Ред. В. П. Шерстюк, Ред. Э. А. Применко. — М. : Солон-Р, 2002. — 511 с. : ил., портр. — (Аспекты защиты). — Библиогр.: с. 439—461. — 2000 экз.. — ISBN 5-93455-135-3

Примечания

Ссылки 
 
 Биографии советских секретных КРИПТОГРАФОВ
  Криптография › Становление кафедры криптографии 

Похороненные на Кунцевском кладбище